To nazwisko nosiło kilka polskich przedstawicielek magnaterii:
 Anna Lubomirska – żona Janusza Franciszka Radziwiłła
 Anna Branicka – żona Sebastiana Lubomirskiego